Chimay
Chimay (cervejaria)
1633 Chimay
Príncipe de Chimay

Desambiguação